Надер ад-Дахаби (, родился в 1946 г., в Аммане) — с 22 ноября 2007 года по 14 декабря 2009 года премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства.

Начал свою карьеру в Королевских Иорданских ВВС, а затем стал командиром (Royal Jordanian) воздушных сил. Он также получил степень магистра в области государственного управления в Обернском университете (Алабама, США) в 1987 году. 

Его брат Мухаммад, бывший глава разведки, в 2012 г. был приговорён к 13 годам тюрьмы.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110605172407/http://www.jordanembassyus.org/new/govlisting/ndahabi.htm
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7108151.stm

Примечания 

Премьер-министры Иордании
Выпускники Обернского университета
Военные лётчики Иордании